Vergandà è un'espressione in dialetto monferrino che si può tradurre in italiano con il termine di "viminata". 
Si tratta di un'opera ecologica di consolidamento del terreno adottata dai contadini per ampliare l'aia della loro cascina ubicata in collina. 
Si tratta di piantare una serie di pali di acacia (o "gasia" in lingua piemontese) a valle del cortile, ad una distanza di circa 50 cm tra loro e quindi appoggiarvi contro una parete di fascine di rami di salice. Lo spazio vuoto così creato viene riempito fino al livello del cortile con terreno sabbioso-argilloso.

Voci correlate
Sistemazioni di colle

Edilizia